Талдыкудук — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Талдыкудук — село в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области.
 Талдыкудук — село в Казталовском районе Западно-Казахстанской области.
 Талдыкудук — село в Улытауском районе Карагандинской области.